Brons, een legering van koper en tin
Bronsgieten (kunst), techniek in het beeldhouwen waarmee bronzen beelden gegoten worden
Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Nederlandse motorenfabriek
Brøns (plaats), plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken
Brøns (parochie), parochie van de Deense Volkskerk
Bronstijd, periode die volgde op het Neolithicum (ca. 3000 tot 800 voor Christus)
Bronsttijd, periode waarin dieren een drang hebben om te paren
Het brommende brons, stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske

Personen 
Ada Brons, personage uit De Ontdekking van de Hemel, van Harry Mulisch
Alida Brons, feministe
Anna Brons, schilder
Hans Brons, dirigent
Henk Brons, ambtenaar, bestuurder en voormalig journalist
Jan Brons, ondernemer en ingenieur, oprichter van de Appingedammer Bronsmotorenfabriek
Johannes Cornelis Brons, jurist
Loek Brons, textielhandelaar en kunsthandelaar
Miep Brons, zakenvrouw
Milan Brons, triatleet
Piet Brons, politicus